Джей-лига 2010 года Дивизион 1 — 18-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 6 марта и завершился 4 декабря 2010 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Касива Рейсол», «Оита Тринита» и «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба». Их заменили «Вегалта Сэндай», «Сересо Осака» и «Сёнан Бельмаре», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Джей-лиге 2 2009.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
 Вторая лига Японии по футболу 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2010
Спорт в Японии в 2010 году